Piłka nożna na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1987 – rozgrywki piłki nożnej rozegrane w dniach 15-24 września 1987 w ramach Igrzysk Śródziemnomorskich 1987 odbywających się w Syrii. Zawody zwyciężyła drużyna gospodarzy, srebrny medal zdobyła Francja, natomiast brązowy wywalczyła Turcja.

Przebieg i wyniki zawodów 
W zawodach wzięło udział 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Drużyny otrzymywały 2 punkty za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę. Grupa A, w której grały reprezentacje Francji, Grecji, Maroka i Algierii, rozgrywała swoje mecze w Latakii, natomiast mecze grupy B, w której rywalizowały kadry Syrii, Turcji, Libanu i San Marino odbywały się w Aleppo. Dwie najlepsze drużyny z obu grup awansowały do półfinału, a ich zwycięzcy zagrali w finale. Wszystkie mecze fazy pucharowej odbywały się w Latakii.

Grupa A 
Francję reprezentowała kadra amatorska.

Grupa B 
Turcję reprezentowała kadra olimpijska.

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
1987 w sporcie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1987